Az 1993–1994-es magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

OB I/B Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

OB II. 
Bajnokság végeredménye: 1.Szolnoki Old Boys; 2.Egri Rozmár; 3.Szegedi VE; 4.Jorgos VSC; 5.Liget SE; 6.Dunaújvárosi VSE; 7.Szentesi Senior; 8.TFSE; 9.CSMSK; 10.Miskolci EAFC; 11.Schönherz SVK; 12.Sportliget SE; 13.Békéscsabai Thermál VSE;

14.Siketek SC; 15.Tiszabútor SE-Csongrád; 16.Tipográfia TE II;

Források 
Nemzeti Sport 1994.06.16.

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag